Thyreocoridae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea).

Распространение 
Встречаются, главным образом, в Неотропике (Corimelaeninae). В Старом Свете встречаются три рода Thyreocorinae (Thyreocoris, Strombosoma, Carrabas и 5 видов).

Описание 
Клопы округло-овальной формы, верх выпуклый, блестящий. Длина тела от 3 до 8 мм. Усики 5-члениковые.
Скутеллюм выпуклый. Лапки 3-члениковые. Все виды фитофаги.

Систематика 
Более 200 видов, 12 родов в двух подсемействах Thyreocorinae (3 рода и 7 видов) и Corimelaeninae (9 родов и около 200 видов).
Исторически несколько авторов называли это семейство Corimelaenidae (например,), но название Thyreocoridae, опубликованное в 1843 году, имеет номенклатурный приоритет над Corimelaenidae, опубликованным в 1872 году. Другие авторы включали их в качестве подсемейств (Thyreocorinae и Corimelaeninae) внутри обширного семейства Cydnidae.

Классификация 
 Alkindus Distant, 1889
 Amyssonotum Horváth, 1919
 Carrabas Distant, 1908
 Corimelaena White, 1839
 Cydnoides Malloch, 1919
 Eumetopia Westwood, 1838
 Galgupha Amyot & Serville, 1843 (более 160 видов)
 Godmania Horváth, 1919
 Pericrepis Horváth, 1919
 Pruhleria McAtee & Malloch, 1933
 Strombosoma Amyot & Serville, 1843
 Thyreocoris Schrank, 1801

Филогения 
Исследование филогенетических отношений надсемейства Pentatomoidea, проведённого в 2008 году указывают на эволюционные связи Thyreocoridae. Ниже приводится морфологическое филогенетическое дерево надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008).

Примечания

Литература 
 McAtee WL, Malloch JR (1933) Revision of the subfamily Thyreocoridae of the Pentatomidae (Hemiptera-Heteroptera). Ann Carnegie Mus 21:191-411.
 McPherson JE (1972) Life history of Corimelaena lateralis lateralis (Hemiptera: Thyreocoridae)  with descriptions of immature stages and list of other species of Scutelleroidea found with it on wild carrot. Ann Entomol Soc Am 65:906-911.

Ссылки 
 family Megarididae. speciesfile.org
 Biolib.cz: family Megarididae McAtee & Malloch, 1928

 
Семейства насекомых